Thunder — англійське слово. На цій сторінці можна знайти сторінки у Вікіпедії з такою назвою:

Музика 
Thunder (Леона Льюїс) — пісня 2015 року.
Thunder (Imagine Dragons) — пісня 2017 року.